Duits-Witu, een Duits protectoraal van 1885-1890
Witu-Protectoraat, een Brits protectoraal van 1890-1920